Clifford Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clifford Township (Kansas)
 Clifford Township (Pennsylvania)